Het Nedinscoplein is een plein in de wijk Sinselveld van de Nederlandse plaats Venlo. Vanaf 2007 wordt dit gedeelte van de wijk echter steevast Maaswaard genoemd, vooral door de gemeente zelf.

Het plein is een nieuw ingerichte open ruimte aan de oostzijde bij het Nedinscogebouw, en wordt verder omsloten door het nieuwe woon-zorgcomplex Crescendo. Later zal hierbij nog het nieuwe stadskantoor van de gemeente worden gebouwd en zal de Omroep Venlo een plek krijgen in de oude fabriekshal van het Nedinscogebouw, die rond de stalen constructie, als een kas, opnieuw met glas wordt bekleed.

Vanaf het plein kan via een straat langs het Nedinscogebouw de Professor Gelissensingel worden bereikt, vanwaaruit men toegang heeft tot de uiterwaarden van de Maas en de Maaswaard.

Verder draagt een televisieprogramma van Omroep Venlo eveneens de naam Nedinscoplein.

Plein in Venlo